LPW ist die Abkürzung für:
 Landesposaunenwart
 Langbein-Pfanhauser Werke

LPW